Вожгора — село в Лешуконском районе Архангельской области. Является административным центром и крупнейшим населённым пунктом Вожгорского сельского поселения (муниципальное образование «Вожгорское») и единственным — со статусом села.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Мезень. Ближайший населённый пункт Вожгорского сельского поселения, деревня Пустыня, расположен на расстоянии 3,9 км к юго-востоку. Расстояние до административного центра района, села Лешуконское, составляет 130 км.

Население

Инфраструктура 
Жилищный фонд села составляет 19,7 тыс. м², покинутые и пустующие дома — 21 % от общей площади жилищного фонда. Предприятия, организации и объекты социальной сферы, расположенные на территории населённого пункта (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2010 года:
 филиал ОАО «АрхОблЭнерго» (7);
 ООО «Тайбола» (6);
 дом культуры (7);
 библиотека (2);
 МОУ «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» (9);
 детский сад (8);
 отделение связи (4);
 Вожгорская участковая больница (17);
 Администрация МО «Вожгорское» (6);
 аэропорт (2).
Налажено авиационное транспортное сообщение с административным центром района, селом Лешуконское.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Вожгорского сельского поселения